Bhutto es el apellido de las siguientes personas:

 Zulfikar Ali Bhutto (1928-1979), presidente y primer ministro de Pakistán.
 Benazir Bhutto (1953-2007), Primera Ministra de Pakistán, e hija del anterior.
 Fatima Bhutto (1982-   ), Periodista y poeta, la nieta de Zulfikar y la sobrina de Benazir.

Enlaces externos
 Fátima Bhutto discute Benazir Bhutto' herencia de s en un pódcast por el museo internacional de mujeres (en inglés)